Pianello può riferirsi a diversi toponimi:

Francia
Pianello – comune del dipartimento dell'Alta Corsica

Italia
Pianello – frazione di Cagli in Provincia di Pesaro e Urbino
Pianello – frazione di Perugia
Pianello – frazione di Genga in provincia di Ancona
Pianello – frazione di Ostra in provincia di Ancona
Pianello Vallesina – frazione di Monte Roberto in provincia di Ancona
Pianello del Lario – comune della provincia di Como
Pianello Val Tidone – comune della provincia di Piacenza